Ludwig Galerie (Saarlouis) - museum in Saarlouis, Saarland
 Ludwig Galerie Schloss Oberhausen - museum in Overhausen, Noordrijn-Wetsfalen